Warton (Fylde) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Warton (Lancaster) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Warton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Warton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)